Varsken est un vitaxe (pitiaxš ou bdéachkh= « vice-roi ») de Gogarène, de la famille des Mihranides. Fils d'Aršouša, vitaxe de Gogarène, il lui succède entre 457 et 470, et peut-être en 467 ou en 470.

Biographie 
Sa mère, Anouyshvram Arçrouni, était belle-sœur du général Hmayeak Mamikonian, lui-même frère du sparapet Vardan Mamikonian. Son père, Aršouša, étant resté en otage à la cour de Perse à Ctésiphon, n'a pas pu participer à l’insurrection de l'Arménie en 451, conduite par Vardan Mamikonian. Après la défaite de l'armée arménienne à Avarayr le , puis la mort de Hmayeak Mamikonian tué peu après dans le Taïq, Aršouša voit arriver à Ctésiphon trois de ses neveux, Vahan, Vasak et Artasès Mamikonian.

La paix et la soumission étant revenues en Arménie, Aršouša réussit à racheter sa liberté et celle de ses neveux en 455, et les ramène en Arménie auprès de leur mère. Il les fait élever avec Łazar Pʿarpec̣i. Plus tard, Aršouša organise le mariage de son fils Varsken avec Chouchanik, fille de Vardan Mamikonian.

Dès la mort de son père, il se rend à Ctésiphon auprès du roi sassanide Péroz , abjure spontanément le christianisme et se convertit au mazdéisme. Péroz lui donne pour seconde épouse une princesse sassanide. De retour en Arménie, il veut obliger sa première épouse, Chouchanik, à se convertir, mais cette dernière s'y refuse, et finit par mourir des violences infligées par son mari.

L'abjuration de Varsken était intéressée : en cherchant ainsi les faveurs du roi, il obtient son soutien et son investiture pour conquérir le royaume d'Ibérie sur lequel il estime avoir des droits. Il envahit le royaume, mais il est vaincu et tué par le roi légitime, Vakhtang  Gorgasali

Mariage et enfants 
Trois fils dont on ignore le nom sont nés de son mariage avec Chouchanik Mamikonian dont peut-être également le père d'Aršouša II, vitaxe de Gogarène cité en 540.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 
 
 .
 .
 .

Histoire de la Géorgie
Histoire de l'Arménie médiévale
Décès en 482